Liga Święta – związek państw katolickich organizowany przez papieży w Europie w okresie od końca XV do początku XVIII wieku przeciw niektórym państwom katolickim (np. Francji), muzułmańskiej Turcji lub krajom protestanckim.

Lista:
 kilka sojuszy zawiązanych przez Państwo Kościelne z innymi katolickimi państwami podczas wojen włoskich
 Liga Wenecka z 1495 – antyfrancuska
 Liga w Cambrai z 1508 – antywenecka
 Święta Liga z 1511 – antyfrancuska
 Liga z Cognac z 1526 – antyhabsburska, podczas trwania której doszło do Sacco di Roma

 kilka sojuszy zawiązanych przez Państwo Kościelne z innymi katolickimi państwami przeciw imperium Osmańskiemu:
 w 1538 roku, kiedy przymierze Państwa Kościelnego, Hiszpanii, Wenecji, Genui i Malty poniosło klęskę z flotą osmańską w bitwie morskiej pod Prevezą
 w 1571 roku, kiedy przymierze Państwa Kościelnego, Hiszpanii, Wenecji, Genui, Sabaudii i Malty rozbiło w bitwie morskiej pod Lepanto (1571) flotę osmańską
 w 1684 roku (po bitwie pod Wiedniem), kiedy zawiązano przymierze Państwa Kościelnego, Rzeczypospolitej, Wenecji i Austrii, do którego w 1686 dołączyło prawosławne Carstwo Rosyjskie, przeciw osmańskiej Turcji i krymskim Tatarom, a które trwało do pokoju w Karłowicach w 1699 roku
 w 1717 roku, kiedy przymierze Państwa Kościelnego, Portugalii, Wenecji, Toskanii i Malty starło się z osmańską Turcją w nierozstrzygniętej bitwie morskiej w zatoce Matapan.

Jako Ligę Świętą określić można również sojusz Państwa Kościelnego, obu linii Habsburgów (hiszpańskiej i austriackiej) oraz Ligi Katolickiej pod wodzą Bawarii przed i w czasie wojny trzydziestoletniej (1618–1648) przeciw Unii Ewangelickiej.

Bibliografia 

 Paweł Janowski, Bogumił Szady: Liga Święta (sojusze o charakterze polityczno-wojskowym) – z Cambrai z 1508, z 1511–16, z Cognac z 1526-1529, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004, t. X, kol. 1053-1055.
 Paweł Janowski: Liga Święta (sojusze o charakterze polityczno-wojskowym) – z 1571, z 1684, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004, t. X, kol. 1055-1056.

Państwo Kościelne
Historia papiestwa
Historia Europy
Sojusze wojskowe